Marian Korczak (1897–1940), jeździec, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Marian Korczak (1930–1994), rolnik, polityk, poseł na Sejm II kadencji